Amen (gebed), het slotwoord van een religieus gebed
Amen (tijdschrift), een Bijbelmagazine
Amen (Aa en Hunze), een dorp ten zuidoosten van Assen in Drenthe
Amen (Indonesië), een dorp in Lebong, Bengkulu, Indonesië
Amen (motorfiets), een merk motorfietsen
Amen., een speelfilm uit 2002
Amen (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
Amon (mythologie), een godheid uit het oude Egypte
Muziek
 Amen (punkband), een Amerikaanse punkband
 Amen (rockband), Peruaanse rockband
 Amen, Finse rockmusicus, een bandlid van de groep Lordi, echte naam Jussi Sydänmaa
 Amen (gospellied), een traditioneel folklied dat vaak werd gecoverd
 Amen (Amen), een album van de rockband Amen uit 1999
 Amen (Ana Soklič), een lied van Ana Soklič uit 2021
 Amen (Edens Edge), een lied van Edens Edge uit 2011
 Amen (Iain Matthews), een album van Iain Matthews uit 2009
 Amen (Kid Rock), een lied van Kid Rock uit 2007
 Amen (Liora), een lied van Liora voor Israël tijdens het Eurovisiesongfestival van 1995
 Amen (Meek Mill), een single van rapper Meek Mill uit 2012
 Amen (Paula Cole), een album van Paula Cole uit 1999
 Amen (Salif Keita), een album van Salif Keita uit 1991

Zie ook 
Aam (doorverwijspagina)